Джон Лендсте́йнер (; ) — американский кёрлингист, ведущий в команде США на зимних Олимпийских играх ,  и .

Олимпийский чемпион, бронзовый призёр чемпионата мира.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 Квалификация на Олимпийские игры: серебро в 2013 году в Фюссене (Германия).
 : золото (, , ), серебро (), бронза (, ).
 : серебро (2010, 2011), бронза (2008).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 Team John Shuster — Grand Slam of Curling
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу